Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía de Andalucía o Ciudadanos Andalucía es un partido político español procedente de Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía en la comunidad autónoma de Andalucía.

Resultados electorales

2015 
Ciudadanos Andalucía se presentó por primera vez a las primarias andaluzas en las elecciones del 22 de marzo del 2015, consiguiendo 9 escaños.

2018 
En las elecciones del 2 de diciembre del 2018, Ciudadanos Andalucía consiguió 21 escaños y en 2019 pactó el primer gobierno de PP-Cs con el Partido Popular de Andalucía tras 40 años del PSOE-A.

Referencias

Notas 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía
Partidos liberales de España
Partidos políticos de Andalucía